

Хмельницьке — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Хмельницьке — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Хмельницьке — село, Приморський край, Партизанський міський округ

Хмельницьке — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Хмельницьке — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Хмельницьке — село, Запорізька область, Чернігівський район
 Хмельницьке — селище, Вінницька область, Тульчинський район

 Хмельницьке — колишнє село Балаклавського району Чорноріченської сільської ради, приєднано до Севастополя рішенням VII сесії сільської Ради депутатів трудящихся VIII скликання від 10 серпня 1962 року.

Див. також 
 Хмельницький (значення)